Lengyel–oszmán háborúk

 1497 – I. János Albert lengyel király moldvai hadjárata a török ellen.
 1593-95 – A háború során a lengyelek Ieremia Movilăt ültetik Moldva trónjára.
 1599-1600 – A lengyelek megvédik Ieremia Movilă fejedelemségét Vitéz Mihállyal szemben és a törökök ellen is sikereket érnek el.
 1607-13 – A Moldvában uralkodó törökök elleni harmadik hadjárat
 1618-20 – A Moldvában uralkodó törökök elleni negyedik hadjárat
 1620-21 – A lengyelek Moldva és Havasalföld meghódítására irányuló vesztes támadása, mely a győzelemmel záruló chocimi csatával ér véget.
 1633–34
 Habsburg–török háború (1663–64) – Lengyelország csapatokkal támogatta a Magyar Királyságot a török elleni harcban.
 1672-76 – A törökök Ukrajna meghódítására indított hadjárata. A támadás kudarcba fullad a második chocimi vereséggel.
 A Szent Liga háborúja – 1684-ben a lengyelek csatlakoznak a XI. Ince pápa által alakított keresztény Szent Ligához.
 1683-99- A Szent Liga által kezdeményezett nagy törökellenes háború részeként vívják a lengyelek és a litvánok harcukat a törökökkel a birodalom északkeleti végében.